Les Enfants d'Édouard peuvent désigner :
Les Enfants d'Édouard, tableau de Paul Delaroche ;
Les Enfants d'Édouard, tableau d'Alexandre-Évariste Fragonard ;
Les Enfants d'Édouard, pièce de théâtre de Frederick J. Jackson (en) et Roland Bottomley ;
Les Enfants d'Édouard, pièce de théâtre de Casimir Delavigne ;
Les Enfants d'Édouard, un court-métrage réalisé par André Calmettes en 1909 ;
Les Enfants d'Édouard, un film réalisé par Henri Andréani en 1914.